O tronco pano-tacana (ou pano-takana) é um tronco linguístico cujas línguas são faladas por povos indígenas no Brasil, no Peru e na Bolívia.

Famílias 
 Línguas panos
 Línguas tacanas

Comparação interna 

Cognatos lexicais entre as línguas proto-pano e proto-takana (Jolkesky 2016:307-309):

Ligações externas 
 Macro-Pano (vocabulários organizados por Victor A. Petrucci)

Línguas ameríndias
!Mais Teoria da História na Wiki (Povos originários)